«Ищу тебя» — многозначный термин.

 «Ищу тебя» — азербайджанская телепередача.
 «Ищу тебя» — азербайджанский фильм 1981 года, режиссёр Тариэль Велиев.
 «Ищу тебя» — название российской телепередачи «Жди меня» в 1998—2000 годах.
 «Ищу тебя» (инципит «Всегда быть рядом не могут люди…») — песня Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенёва из советского телефильма «31 июня».